Спитко ІІІ з Мельштина — (1388 — 6 травня 1439) — шляхтич Королівства Польського.

Родовід

Біографія 

Молодший син Спитка ІІ та його дружини Ельжбети. Був неповнолітнім, коли у Мельштинських забрали королівщини: Поділля (1403), замок та староство Кшепіцьке (1404), замок Лянцкорону з околишніми селами (1410), Самбірщину (бл. 1410 року). Після заміжжя матері (повторного), сестри Катажини були змушені з братом Яном внести на віно матері 2000 гривень, сестрі — 5000. В записі 1414 року згаданий повнолітнім.

Відома займана посада — каштелян бецький. 1436 — заснував католицький костел в Ясєні.

Підтримував намагання Жиґимонта Корибутовича отримати чеський трон. З 1437 року підтримував контакти з гуситами, був противником краківського єпископа Збіґнєва Олесницького. Разом з гуситом Федором (Фридериком) Острозьким (Леонтій Войтович вважає, що це — Федір Данилович Острозький) наприкінці 1438 напали, пограбували маєток краківського біскупа РКЦ («Ушевський ключ»). Викрав братаницю Збіґнєва Олесницького, через що був викликаний до короля, де зобов'язався примиритись з Олесницькими. 1439 року Збіґнєв Олесницький утворив в Новому Корчині антигуситську конфедерацію. 3 травня 1439 року Спитко напав на це місто і створив гуситську конфедерацію. Проте згодом його покинули більшість союзників.

Загинув 6 травня 1439 р. у битві під Ґротниками над річкою Ніда.

Діти 

 Спитко IV Мельштинський
 Дорота з Мельштинських Ласоцька
 Ян Мельштинський (†1474) — лицар, згодом монах-бернардин

Див. також 

 Конфедерація Спитка з Мельштина
 Битва під Гротніками.

Примітки

Джерела 
 Jasienica P. Polska Jagiellonów. — PIW, 1988. 
 Kiryk F. Melsztyński Spytek h. Leliwa (1398—1439) // Polski Słownik Biograficzny. — T. XX. — Wrocław etc., 1975. — T. XX3, zeszyt 86. — S. 415—417. 
 Monarchia Jagiellonów / red. Marek Derwich. — Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003. 
 Wyrozumski J. Historia Polski, do roku 1505. — PWN, 1982.

Посилання 
 Melsztyńscy (01) .

Мельштинські
Польська шляхта